Pillot  ist der Familienname folgender Personen:

 Cooper Pillot (* 1994), US-amerikanischer Schauspieler
 Gerhard Schulze-Pillot (1872–1945), deutscher Maschinenbauingenieur
 Jean Pillot (1515–1592), französischer Romanist und Grammatiker
 Luc Pillot (* 1959), französischer Segler
 René Pillot (* 1939), französischer Schriftsteller und Schauspieler